Piaz ist der Familienname folgender Personen:

 Gianna Piaz (* 1923), italienische Schauspielerin
 Giovanni Piaz (1879–1948), italienischer Bergsteiger

siehe auch
 Dal Piaz